Gli NBA Playoffs sono parte del campionato relativo all'NBA. Questa competizione consiste in quattro round tra sedici squadre della Eastern Conference e della Western Conference. I playoff si compongono nei quarti di finale, semifinale e finale di Conference. Infine, i vincitori di ciascuna finale della propria conference, si scontra con l'altra vincitrice nella NBA Finals.

Storia
Nella prima stagione, nel 1947, dell'NBA (allora chiamata BAA prima della fusione con la NBL nel 1949) le tre migliori squadre delle due divisioni furono invitate a partecipare ai playoffs. I due vincitori di divisione si scontrarono in una semifinale al meglio delle sette, mentre le altre quattro squadre giocarono due round di playoffs al meglio delle tre per decidere la vincitrice della semifinale. Quell'anno i Philadelphia Warriors sconfissero i Chicago Stags 4-1.

Nel 1949 fu aggiunta un'ulteriore squadra per ogni divisione. Furono giocati due round al meglio delle tre, seguito da un campionato al meglio delle sette. Nel 1950 i Minneapolis Lakers furono i primi vincitori del campionato denominato "NBA" battendo i Syracuse Nationals in sei partite. Tra il 1951 e il 1953 per le finali di divisione si adottò la formula del playoff al meglio delle cinque.

Nel 1954 si utilizzò per la prima ed unica volta nella storia dei playoffs la formula del Round-robin. In seguito, dal 1955 al 1966 il campionato tornò ad essere composto da sei squadre, portando le finali di divisioni al meglio delle sette nel 1958 e le semifinali al meglio delle cinque nel 1961.

Nel 1967 il campionato fu aperto ad altre due squadre, per un numero complessivo di otto partecipanti. L'anno successivo le semifinali furono giocate al meglio delle sette. Rispettivamente nel 1975 e nel 1977 furono aggiunte una quinta e una sesta squadra per ogni divisione, rendendo necessaria la creazione di un ulteriore turno (i quarti di finale di divisione).

Nel 1984 il campionato fu allargato alle attuali sedici squadre e i quarti di finale furono portati al meglio delle cinque, che nel 2003 divennero al meglio delle sette.

Voci correlate 
 NBA Finals

Collegamenti esterni 
 
 NBA Playoffs - InsideHoops.com
 Basketball-Reference.com - Stagioni degli NBA Playoffs